Holloway puede referirse a:

Geografía 
 Holloway (Berkshire), Inglaterra
 Holloway (Derbyshire), Inglaterra
 Holloway (Londres), barrio de Londres, Reino Unido.
 Holloway (Minnesota), ciudad ubicada en el condado de Swift en el estado estadounidense de Minnesota.
 Holloway (Ohio), villa ubicada en el condado de Belmont en el estado estadounidense de Ohio.
 Holloway (Wiltshire), Inglaterra

Personas  
 Lucy Cranwell (1907-2000) botánica neozelandesa.
 John Ernest Holloway (1881-1945) botánico neozelandés.
 John Holloway (1947) sociólogo y filósofo irlandés.
 Josh Holloway (1969) actor estadounidense.
 Loleatta Holloway (1946-2011) cantante estadounidense de soul y música disco.
 Natalee Holloway (1986) desaparecida.